Warlock () — немецкая хэви-метал группа из Дюссельдорфа, созданная в конце 1982 года и прекратившая своё существование в 1988 году. Вокалистка Доро Пеш осталась единственной из первого состава группы, после чего основала в том же 1988 году новую группу Doro, которая является продолжением Warlock, но с другим названием. Эта группа продолжает исполнять некоторые классические песни из репертуара Warlock.

Музыка 
В начале 1980-х (в частности в альбоме Burning the Witches) музыка Warlock являлась классическим хэви-металом, однако вскоре стиль группы стал более мягким; так жанр альбома Hellbound определяется как хард-н-хеви. На музыкальный стиль Warlock оказали влияние исполнители хард/хэви-метала 70-х, новой волны британского хэви-метала (NWOBHM) и такие немецкие группы, как Scorpions и Accept. Схожие по стилю группы: Ratt, Dokken и Zed Yago.

История 
В 1983 году Warlock играла по различным немецким клубам, у группы появлялись поклонники. После записи демонстрационного альбома, группа заключила контракт с независимым бельгийским лейблом Mausoleum Records.

Первый состав группы (вокалистка Доро Пеш, гитаристы Петер Сзигети и Руди Граф, бас-гитарист Франк Риттель и ударник Михаэль Эурих) записал альбомы Burning the Witches и Hellbound, участвовал в европейских турах в поддержку своих пластинок. В начале 1985 года Warlock подписала контракт с лейблом Phonogram Records. В том же году посреди тура в поддержку альбома Hellbound гитарист Руди Граф покинул группу и был заменён Нико Арванитисом (из германской группы Stormwind).

Альбом True as Steel, выпущенный 18 августа 1986 года, получил изрядное количество радиоэфира в Северной Америке благодаря хитовому синглу Fight For Rock. После выхода альбома был снят первый видеоклип группы на песню Fight For Rock для MTV. В августе 1986 года Warlock открывала фестиваль Monsters of Rock (Монстры рока) в Донингтоне, ФРГ, где хедлайнерами были Scorpions, а также выступали Оззи Осборн, Michael Schenker Group, Def Leppard и Bon Jovi.

После окончания тура в поддержку альбома True As Steel басист Франк Риттель и гитарист Петер Сзигети покинули группу и были заменены Томми Хенриксеном и Томми Боланом (из Armed Forces). Впоследствии Сзигети и Риттель приняли участие в записи дебютного альбома проекта U.D.O. Animal House (1987). 5 сентября 1987 года Warlock выпустила свой четвёртый и последний альбом, Triumph And Agony.

Группа отправилась в свой первый и единственный продолжительный тур по США, где вместе с Sanctuary открывала концерты Megadeth, а также отыграла несколько собственных шоу, которые предварялись выступления таких групп, как Fates Warning, Sword и Lillian Axe.

Покинувших группу в декабре 1987 года барабанщика Михаэля Эуриха и гитариста Нико Арванитиса заменили Бобби Рондинелли (бывший ударник Rainbow и Black Sabbath) и Джон Левин, соответственно. Доро Пеш осталась единственной участницей из первого состава группы, она отказалась от названия Warlock и назвала новый коллектив в свою честь, Doro. В настоящее время Doro всё ещё исполняет оригинальные песни Warlock.

Участники группы

1983—1985 (Состав I) 
 Доро Пеш — Вокал
 Петер Сзигети — Гитара
 Руди Граф — Гитара
 Франк Риттель — Бас-гитара
 Михаэль Эурих — Ударные

1985—1987 (Состав II) 
 Руди Графа заменил Нико Арванитис

1987—1988 (Состав III) 
 Доро Пеш — Вокал
 Нико Арванитис — Гитара
 Томми Болан — Гитара
 Томми Хенриксен — Бас-гитара
 Михаэль Эурих — Ударные

Дискография

Студийные альбомы 
 1984 — Burning the Witches
 1985 — Hellbound
 1986 — True as Steel
 1987 — Triumph And Agony

Сборники 
 1991 — Rare Diamonds
 1998 — Earth Shaker Rock

Мини-альбомы 
 1985 — You Hurt My Soul (On And On)
 1986 — Fight For Rock

Синглы 
 1984 — «Without You»
 1985 — «All Night»
 1986 — «Fight For Rock»
 1987 — «All We Are»
 1987 — «East Meets West»
 1987 — «Für Immer»

Демозапись 
 1983 — Mausoleum Demo

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт Доро Пеш 
 Официальная биография Доро Пеш (содержит много информации по истории Warlock) 

Хеви-метал-группы Германии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1982 году
Рок-группы с женским вокалом‎
Исполнители Vertigo Records
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1988 году
Хард-рок-группы Германии